Goniomitrium är ett släkte av bladmossor. Goniomitrium ingår i familjen Funariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Goniomitrium